Többféle műszert neveznek heliográfnak:
Tükörtávíró, fényjelző eszköz, mellyel üzenetek (heliogrammok) küldhetőek nagy távolságra
Heliofotográf, a Nap felszínének megfigyelésére szolgáló távcső
Spektroheliográf, égitestek képét adott spektrális hullámhosszon rögzítő csillagászati eszköz
Napfényidőtartam-regisztráló műszer
Heliográfia, 1822 körül kidolgozott fényképészeti módszer